ФТР — аббревиатура, возможно означающая:
 ФТР — Федерация тенниса России.
 ФТР — Федерация триатлона России